Тимофе́енков — фамилия; имеет женскую форму Тимофеенкова.
 Тимофеенков, Олег Павлович (в монашестве Павел; род. 1963) — архиерей Русской Православной Церкви, епископ Молодечненский и Столбцовский.
 Тимофеенков, Терентий Алексеевич (сер. XIX) — российский общественный деятель, тюменский меценат, купец 2-й гильдии.